Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 1987 проходили с 9 по 19 августа 1987 года в Индианаполисе, США среди мужских и (впервые) женских команд. В турнире приняло участие 10 мужских и 7 женских команд.

Победителем мужского турнира во 2-й раз в своей истории стала сборная Канады.

Победителем женского турнира в 1-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1988. Прямую квалификацию получала одна мужская и одна женская команда — в результате были квалифицированы мужская сборная Канады и женская сборная Аргентины.

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Плей-офф

За 9-10 места

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-7 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-7 места

Плей-офф

За 5-7 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

1987
Панамериканские игры 1987
1987 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в США
Международные спортивные соревнования в Индианаполисе
Август 1987 года
Квалификация на летние Олимпийские игры 1988